Kraftwerk Wilhelmshaven ist die Bezeichnung für

 Kraftwerk Wilhelmshaven (Uniper), ein Mitte der 1970er Jahre erbautes Kraftwerk (756 MW; ehemals: E.ON)
 Kraftwerk Wilhelmshaven (Engie), ein seit 2015 in Betrieb befindliches Kraftwerk der Onyx Power (731 MW; ehemals: GDF Suez, Engie)
 Südzentrale (Wilhelmshaven), ein ehemaliges, inzwischen demontiertes Kraftwerk (in Betrieb 1908–1993)